Солоная:

 Солоная (приток Вятки) — река в России, протекает в Кировской области, Республике Коми.
 Солоная (приток Дона) — река в РФ, протекает в Суровикинском и Чернышковском районах Волгоградской области.
 Солоная (приток Ики) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.
 Солоная (приток Старого Дона) — река в России, протекает в Ростовской области.
 Солоная (река, впадает в Цимлянское водохранилище) — река в России, протекает в Ростовской области.